El Campionat Mundial de Ral·lis 1999 va començar el 17 de gener amb la 67a edició del ral·li de Monte-Carlo i va finalitzar amb el Gal·les el 23 de novembre.
El pilot Tommi Mäkinen va guanyar el campionat per quart any consecutiu, igualant Juha Kankkunen en aquesta marca.

Puntuació

Referències

Enllaços externs 

 
 

1999
Competicions esportives del 1999